Walking on Sunshine (film) (2014), een Britse film met o.a. Leona Lewis
 Walking on Sunshine (revue) (2010), een revue van het Witte Paard
 Walking on sunshine (Katrina & the Waves), een nummer uit 1985 van de Britse popgroep Katrina & the Waves
 Walking on Sunshine (lied van Eddy Grant) (1979/82), een lied van Eddy Grant, in 1979 op zijn gelijknamige album en in 1982 op een single